Gosztonyi András (1933) vitorlázó, edző
Gosztonyi András (1990) labdarúgó